Kup pobjednika kupova je europsko vaterpolsko natjecanje koje se održava svake godine, a u njemu sudjeluju klubovi koji su u prošloj sezoni osvojili državni kup, odnosno ako su bili sudionik završnice kupa, ako je osvajač kupa ujedno bio i državnim prvakom te je išao u Kup prvaka.

Natjecanje se održavalo do 2003. godine. Od tada pobjednik kupa sudjeluje u Euroligi.

Napomene: 
Klubovi su napisani njihovim uobičajenim klupskim imenima.

Vječna ljestvica po zemljama

Europska klupska vaterpolska natjecanja
Kupovi